Фо Корнерс има више значења:
 Фо Корнерс (Флорида)
 Фо Корнерс (Мериленд)
 Фо Корнерс (Монтана)
 Фо Корнерс (Орегон)
 Фо Корнерс (Тексас)